Kiril Lazarov – pallamanista macedone
Petko Lazarov – ex cestista bulgaro
Valentin Lazarov – arbitro di pallacanestro bulgaro
Valerio Lazarov – produttore televisivo rumeno naturalizzato spagnolo
Zdravko Lazarov – calciatore bulgaro